John McFarland (né le  à Richmond Hill dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
En 2007-2008, McFarland joue avec les Canadiens juniors de Toronto de la Ligue de hockey junior de l'Ontario. En 2008, il remporte le trophée Jack-Ferguson remis annuellement au premier choix du repêchage de la Ligue de hockey de l'Ontario en étant choisi par les Wolves de Sudbury. Il participe avec l'équipe LHO à la Super Serie Subway en 2009.

Lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey 2010, il est choisi par les Panthers de la Floride lors de la deuxième ronde.

En 2020, il rejoint l'équipe de recrutement des Frontenacs de Kingston, une équipe de la LHO dirigée par son frère Paul.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Canadiens juniors de Toronto || LHJO || 49 || 96 || 69 || 165 || - || || || || ||  
|-
| 2008-2009 || Wolves de Sudbury || LHO|| 58|| 21|| 31|| 52|| 36|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2009-2010 || Wolves de Sudbury || LHO|| 64|| 20|| 30|| 50|| 70|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2010-2011 || Wolves de Sudbury || LHO|| 12|| 6|| 4|| 10|| 13|| || || || || 
|-
| 2010-2011 ||Spirit de Saginaw || LHO || 37 || 19 || 9 || 28 || 33 || 12 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 2011-2012 ||Spirit de Saginaw || LHO|| 33|| 19|| 21|| 40|| 18|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || 67's d'Ottawa || LHO || 13 || 4 || 5 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH|| 43|| 5|| 9|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Cyclones de Cincinnati || ECHL|| 23|| 12|| 13|| 25|| 12|| 12|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH|| 45|| 10|| 14|| 24|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Cyclones de Cincinnati || ECHL|| 20|| 8|| 5|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH || 46 || 10 || 9 || 19 || 8 || 3 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 56 || 14 || 10 || 24 || 47 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || SaiPa|| Liiga || 21 || 3 || 6 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC La Chaux-de-Fonds|| LNB || 11 || 6 || 1 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 ||Condors de Bakersfield || LAH || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 ||Thunder de Wichita || ECHL || 10 || 0 || 4 || 4 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Thunder de Wichita